El término mongo puede referirse a:

 Mongo: centésima parte del tugrik mongol;
 Mongo, tercera etnia más numerosa de la República Democrática del Congo.
 Mongo: persona que defeca de rodillas.

Geografía
  Parque Natural del Macizo del Montgó: Alicante, España;
  Mongo: ciudad de Chad;
 Mongo: Planeta donde tienen lugar la mayor parte de las aventuras de Flash Gordon;

Personajes
 Mongo Santamaría, conguero cubano;
 Monguito Santamaría, pianista cubano de soul y salsa, hijo del anterior;
 Monguito El Único, cantante cubano de son y salsa.